

Persone 
 Antonia Dal Verme (...–1487) – nobile italiana
 Ferdinando Dal Verme (1846-1873) – esploratore e ingegnere italiano
 Giacomo Dal Verme (ultimi decenni del Duecento – 1350) – condottiero italiano
 Gian Carlo Dal Verme (1908-1985) – dirigente sportivo italiano
 Jacopo Dal Verme (1350-1409) – condottiero italiano
 Luchino Dal Verme (1320-1367) – politico, diplomatico e condottiero italiano
 Luchino Dal Verme (1838-1911) – generale, politico e scrittore italiano
 Luchino Dal Verme (1913-2017) – militare e partigiano italiano
 Luigi Dal Verme (1390-1449) – condottiero italiano
 Nicola Dal Verme (1198-1252) – giurista, diplomatico e politico italiano
 Nicola Dal Verme (primi decenni del Duecento – dopo 1292) – condottiero, diplomatico e politico italiano
 Pietro Dal Verme (ultimi decenni del Duecento – prima del maggio 1357) – politico, diplomatico e condottiero italiano
 Pietro II Dal Verme (1445-1485) – condottiero italiano
 Taddeo Dal Verme (1350-1413) – condottiero italiano
 Taddeo Luigi dal Verme (1641-1717) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Ugolino Dal Verme (1350-1427) – condottiero, politico e diplomatico italiano

Teatri 
 Teatro Dal Verme – teatro di Milano